Robert Gould Shaw (1837-1863), colonel de l'armée fédérale des États-Unis durant la Guerre de Sécession ;
  (1910-2001), ingénieur et administrateur canadien ;
 Robert Wilson Shaw (1913-1979), joueur de rugby écossais ;
 Robert Shaw (1916-1999), chef d'orchestre américain ;
 Robert Shaw (1927–1978), acteur britannique ;
 Robert Shaw dit Bob Shaw (1931-1996), auteur de science-fiction irlandais ;